Os je lahko:

os v strojništvu je strojni element, ki omogoča vrtenje; glej tudi:
os vrtenja

os v matematiki je drugo ime za premico, zlasti v naslednjih primerih:
številska os (tudi številska premica, realna premica ali realna os)
abscisna os
ordinatna os
aplikatna os

kratica OS pomeni:
v računalnišvu operacijski sistem
v vojaštvu oborožene sile
v biologiji ohranitveno stanje

Os je ime dveh krajev na Norveškem:
Os, Hedmark
Os, Hordaland